Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 2000 vond plaats in Zoutelande van 13 tot en met 22 november 2000. Er werd 1 partij per dag gespeeld met een rustdag op 19 november.

Bij het ingaan van de slotronde stond Karen van Lith 2 punten voor op Tanja Chub en Nina Hoekman maar door een nederlaag tegen Tanja Chub zag zij beide concurrentes naast haar op de eerste plaats eindigen. Zij hadden allen 13 punten uit 9 partijen behaald. Voor het bepalen van de eerste, tweede en derde plaats moest er daarom een barrage gespeeld worden. Deze dubbelrondige barrage werd op 22 en 23 december in een verhoogd tempo gespeeld. Nina Hoekman won met 6 punten uit 4 partijen en behaalde daarmee haar tweede Nederlandse titel bij de vrouwen. Tanja Chub werd tweede met 5 punten en Karen van Lith derde met 1 punt.

Resultaten

* Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement wordt als hoogste geklasseerd eerst degene met meer winstpartijen, en vervolgens degene met meer SB punten. Om de 1e, 2e en 3e plaats is een barrage gespeeld.
** SB staat voor Sonneborn-Berger punten, een vorm van weerstandspunten.

Externe links
 Eindstand met scoretabel
 Barrage
 Fragmenten van het toernooi
 Fragmenten Hoekman in de herkamp

Dammen in 2000
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sportevenement in Veere